Серхио Гарсия
 Серхио Гарсия де ла Фуэнте (род. 1983) — испанский футболист
 Серхио Гарсия (англ.) (род. 1980) — испанский гольфист